Con tetragramma si indica un insieme di quattro segni (lettere o linee).

 Tetragramma biblico: il nome di Dio in caratteri ebraici: è formato dalle lettere ebraiche י (yod) ה (heh) ו (vav) ה (heh) o י*ה*ו*ה (l'ebraico si legge da destra verso sinistra).
 Tetragramma: il rigo usato per la notazione musicale prima del pentagramma.